Prins Luitpold af Bayern henviser til:

 Prins Luitpold af Bayern (1821-1912)
 Prins Luitpold af Bayern (født 1951)